Jiang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chenglin Jiang
 Jigang Jiang
 Jian-ping Jiang
 Nan Jiang
 Yao-ming Jiang
 Yu Mei Jiang